Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая разновидность кабачка обыкновенного, родом из Италии. Представляет собой зеленоплодные кабачки с высоким содержанием витамина C. Листья сильно изрезаны, зачастую с узором серебристого оттенка.

Тип растения: однолетник.

Условия выращивания: открытый грунт, теплица, оранжерея.

Отношение к свету: светолюбивое.

Отношение к влаге: влаголюбивое.

Зимовка: не зимует.

Употребление в пищу: плоды.

Плоды длиной 10-25 см употребляются в пищу как в приготовленном, так и в сыром виде (в салатах).

Этимология названия 
Первое описание сорта кабачка под названием цуккини происходит в работе, опубликованной в г. Милане в 1901.
Слово цуккини возникло в девятнадцатом веке в районе Северной Италии. Цукка является итальянским словом, имеющим значение тыква/кабачок и, как следствие zucchino/zucchina (Цукка + ина = мало) являются уменьшительной формой, получая значение кабачков/цуккини во множественном числе. Zucchino, форма мужского рода (кабачки во множественном числе), является первой письменно задокументированной в словоформой.

Правильным является написание слова с одной буквой "к" — цукини.

Примечания